Кевін Радд (нар. 21 вересня 1957) — австралійський політичний діяч, прем'єр-міністр
 Бевіл Радд (6 жовтня 1895 — 2 лютого 1948) — південноафриканський легкоатлет
 Радд (Айова) (англ. Rudd) — місто (англ. city) в США, в окрузі Флойд штату Айова.